36-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1991 Ballon d’Or)»
24 декабря 1991 года

Золотой мяч: 
 Жан-Пьер Папен

(первый раз)

< 35-я Церемонии вручения 37-я >
Золотой мяч 1991 года (фр. 1991 Ballon d’Or) — 36-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2385 France Football 24 декабря 1991 года. В состав жюри входили 29 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Обладателем награды стал французский нападающий «Олимпик Марсель» Жан-Пьер Папен, набравший рекордные 141 балл. Он стал третьим французским футболистом (после Раймона Копа в 1958 и Мишеля Платини в 1983, 1984 и 1985 годах) и первым игроком «Олимпик Марсель» — обладателем данной награды. 

Впервые в истории вручения награды сразу три футболиста разделили второе место (Деян Савичевич, Дарко Панчев и Лотар Маттеус набрали по 42 балла)

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 435 баллов; максимально игрок мог получить 145 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1991 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1991 году